Minnie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Minnie Township (Minnesota)
 Minnie Township (North Dakota)